Liiv est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1859-1938), écrivain et compositeur estonien
Juhan Liiv (1864-1913), poète estonien
 (né en 1996), patineur de vitesse estonien

Voir aussi
Prix de poésie Juhan-Liiv, prix annuel de poésie en Estonie

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien